Mangolt ist der Familienname folgender Personen:

 Bürk Mangolt, österreichischer Komponist des 15. Jahrhunderts
 Caspar Mangolt (1590–1667), deutscher Tuchmacher und Ratsherr in Nürnberg
 Gregor Mangolt (1498–um 1580), deutscher Chronist, ehemaliger Priester, Buchhändler und Verleger
 Johannes Mangolt (1467–1531), deutscher Stadtschreiber in Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Mangold